Un théorème est une proposition démontrable.
Théorème (Teorema) est un film de 1968 de Pier Paolo Pasolini.
Théorème (Teorema) est un roman de 1968 de Pier Paolo Pasolini.